Gee steht für:

 Gee (Crows-Lied), einen Rhythm-and-Blues Hit von The Crows aus dem Jahr 1953
 The First Mini Album – Gee, die erste EP von Girls’ Generation
 Gee (Girls’-Generation-Lied), ein Dancepop-Lied von Girls’ Generation aus dem Jahr 2009
 Granville Gee Bee R-1, ein Flugzeug der amerikanischen Firma Granville Brothers Aircraft
 Granville Gee Bee Z40, ein Flugzeug der amerikanischen Firma Granville Brothers Aircraft
 River Gee County, eine Verwaltungsregion (County) Liberias
 Gee (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten

GEE steht als Abkürzung für:

 ein Navigationssystem, siehe GEE (Navigation)
 eine Computerspielezeitschrift, siehe GEE (Zeitschrift)
 die Gesellschaft für Energiewissenschaft und Energiepolitik, Deutsche Sektion der International Association for Energy Economics (IAEE)
 die Gemeinschaft Evangelischer Erzieher
 die Günstigste Einschussentfernung
 die Grundstückseigentümererklärung
 die Gewerkschaft Erdöl-Raffinerie Emsland, Vorgänger der Raffinerie Emsland
 GEE • Pädagogische Akademie, Duisburg, unabhängiger Fortbildungsträger, ehemalige Fortbildungsstätte der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR)

Gee ist der Familienname folgender Personen:

 Alonzo Gee (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Cara Gee (* 1983), kanadische Schauspielerin
 Derek Gee (* 1997), kanadischer Radsportler
 Diana Gee (* 1968), US-amerikanische Tischtennisspielerin
 Donald Gee (1891–1966), Bibelschullehrer und prägender Geistlicher der Pfingstbewegung
 Franky Gee (1962–2005; eigentlich Francisco Alejandro Gutierrez), US-amerikanischer Sänger und Rapper
 Gabriel Gee-Jay Jenny (* 1974), Schweizer Fernseh- und Hörfunkmoderator
 George F. Gee (* 1937), US-amerikanischer Tierphysiologe
 Henry Gee (* 1962), englischer Wissenschaftsjournalist und Sachbuchautor
 Isis Gee (* 1972; eigentlich: Tamara Gołębiowska), US-amerikanisch-polnische Songwriterin, Komponistin und Sängerin
 John Gee (1964–2014), britischer Musikclubmanager
 Jonathan Gee (* 1959), israelischer Jazzpianist und Sänger
 Mark Gee (* 1972), früherer britischer Biathlet
 Matthew Gee (1925–1979), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 Maurice Gee (* 1931), neuseeländischer Schriftsteller
 Michael W. Gee (* 1971), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Robbie Gee (* 1970), britischer Schauspieler, Fernsehmoderator und Drehbuchautor
 Rosko Gee, jamaikanischer Musiker
 Spoonie Gee (* 1963), Rap-Künstler
 Steve Gee (* 1955), US-amerikanischer Pokerspieler
 Teoman Gee, Pseudonym von Gabriel Kuhn (* 1972), Schriftsteller und Autor
 Toby Gee (* 1980), britischer Mathematiker

Gée (mit Akzent) bezeichnet:

 Gée (Maine-et-Loire), Ortsteil der französischen Gemeinde Beaufort-en-Anjou im Département Maine-et-Loire
 Gée (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Sarthe

Siehe auch:
 Ghee
 GE
 GEH
 G (Begriffsklärung)

GEE